FC Barcelone désigne la plupart des sections du club Football Club de Barcelone, créé en 1899 et omnisports depuis 1914.

 Athlétisme
 , fondée en 1915.
 Basket-ball
 FC Barcelone (basket-ball), fondée en 1926.
 UB-FC Barcelone, section féminine de basket-ball fondée en 1985 et dissoute en 2007.
  (anciennement FC Barcelone-Institut Guttmann), section de basket-ball en fauteuil roulant fondée en 1967.
 Football
 FC Barcelone (football), fondée en 1899.
 FC Barcelone B (football), fondée en 1970.
 FC Barcelone (féminines), fondée en 1988.
 FC Barcelone (futsal), fondée en 1978.
 FC Barcelone (beach soccer), fondée en 2011.
 Handball
 FC Barcelone (handball), fondée en 1942.
  et patinage
 FC Barcelone (hockey sur gazon), fondée en 1923.
 FC Barcelone (hockey sur glace), fondée en 1972.
 FC Barcelone (rink hockey), fondée en 1942.
 , fondée en 1972.
 Rugby
 FC Barcelone (rugby à XV), fondée en 1924.
 FC Barcelone (rugby à XIII), fondée en 2008 et dissoute en 2010.
 Volley-ball
 , fondée en 1970.
 Club Voleibol Barcelona-Barça, un club espagnol de volley-ball féminin, fondé en 1994 et devenu en 2004 une section du Football Club de Barcelone sous le nom de Club Voleibol Barcelona-Barça (CVB Barça). 

C'est aussi le nom du FC Espagne de Barcelone, un club de football fondé en 1905 et disparu en 1935.